Henry Lascelles puede hacer referencia a:

 Henry Lascelles (1767–1841), II conde de Harewood.
 Henry Lascelles (1797–1857), III conde de Harewood.
 Henry Lascelles (1824–1892), IV conde de Harewood.
 Henry Lascelles (1846–1929), V conde de Harewood.
 Henry Lascelles, (1882–1947) VI conde de Harewood.